La UEFA Europa League 2012-2013 è stata la 42ª edizione (la 4ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. Il detentore del trofeo era l'Atlético Madrid, già vincitore dell'edizione 2009-2010. La finale si è disputata all'Amsterdam ArenA di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ed ha visto come protagonisti il Benfica ed il Chelsea, che ne è uscito vincitore riuscendo a conquistare per la prima volta nella sua storia il trofeo, battendo per 2-1 i portoghesi. Come squadra vincitrice, il Chelsea ha ottenuto il diritto di partecipare alla Supercoppa UEFA 2013. Con questo risultato il Chelsea divenne la quarta squadra, dopo Juventus, Ajax e Bayern Monaco, a vincere almeno una volta le tre principali competizioni UEFA per club.

Squadre partecipanti 
Un totale di 193 squadre da 53 federazioni calcistiche diverse partecipano alla edizione 2012-2013 della UEFA Europa League.
Il sistema di qualificazione secondo il coefficiente UEFA è così composto:
  Posizioni dal 1-6:  avranno tre squadre qualificate.
  Posizioni dal 7-9:  avranno quattro squadre qualificate.
  Posizioni da 10-53:  avranno tre squadre qualificate ad eccezione di Liechtenstein, che avrà una sola squadra, e Andorra e San Marino che avranno due squadre rappresentatrici.
 Tre posizioni aggiuntive per il Fair-play.

Legenda 
Le sigle tra parentesi mostrano come si sono qualificate le squadre.
 (CV)=Finalista vincitrice della coppa nazionale
 (CP)=Finalista perdente della coppa nazionale
 (P-)=Posizione finale nella competizione dei Play-off
 (FP)=Fair play

Preliminari

Primo turno preliminare: (74 squadre) 
 17 club detentori della Coppa Nazionale (rank 37-53)
 25 club secondi (rank 28-53 escluso Liechtenstein)
 29 club terzi (rank 22-51 escluso Liechtenstein)
 3 club qualificati attraverso la classifica UEFA Fair Play (provenienti quest'anno da Norvegia, Finlandia e Paesi Bassi)

  (CP)
  (3ª)
  (4ª)
  (CP)
  (3ª)
   (4ª)
  (3ª)
  (CP)
  (3ª)
  (4ª)
  (3ª)
  (CP)
  (4ª)
  (5ª)
  (4ª)
  (CP)
  (2ª)
  (3ª)
  (3ª)
  (4ª)
  (2ª)
  (3ª)
  (2ª)
  (3ª)
  (CV)
  (2ª)
  (3ª)
  (CP)
  (2ª)
  (3ª)
  (CV)
  (2ª)
  (3ª) 
  (2ª)
  (3ª)
  (CP)
  (CV)

  (2ª) 
  (3ª)
  (CV)
  (CV)
  (2ª)
  (3ª)
  (2ª)
  (CV)
  (4ª)
  (2ª)
  (3ª) 
   (CV)
  (2ª)
  (P-1ª)
  (CP)
  (CV)
  (2ª)
  (3ª)
   (CV) 
  (3ª)
  (4ª)
  (2ª)
  (3ª)
  (CP)
  (CV)
  (3ª)
  (4ª)
  (2ª) 
  (3ª)
  (4ª)
   (CV)
  (3ª)
  (CV)
  (2ª)
  (FP)
  (FP)
  (FP)

Secondo turno preliminare: (80 squadre) 
 37 club vincitori del primo turno preliminare
 16 club detentori della Coppa Nazionale (rank 21-36)
 12 club secondi (rank 16-27)
 6 club terzi (rank 16-21)
 6 club quarti (rank 10-15)
 3 club quinti (rank 7-9)

  (5ª)
  (CP)
  (P-1ª)
  (7ª)
  (6ª)
  (5ª)
  (P-2ª)
  (4ª)
  (6ª)
  (3ª)
  (4ª)
  (3ª)
  (4ª)
  (3ª)
  (4ª)
  (3ª)
  (CP)
  (2ª)
  (4ª)
  (2ª)
  (3ª)
  (CP)

  (2ª)
  (3ª)
  (CV)
  (2ª)
  (CV)
  (2ª)
  (2ª) 
  (3ª)
  (CV)
  (2ª)
  (2ª)
  (3ª )
  (2ª)
  (2ª)
  (2ª)
  (CV)
  (2ª)
  (CV)
   (CV)
  (CV)
  (CV)

Terzo turno preliminare: (58 squadre) 
 40 club vincitori del secondo turno preliminare
 3 club vincitori della Coppa Nazionale (rank 18-20)
 6 club terzi (rank 10-15)
 3 club quarti (rank 7-9)
 3 club quinti (rank 4-6)
 3 club sesti (rank 1-3)

  (CV)
  (CP)
  (7ª)
  (6ª)
  (CVL)
  (5ª)
  (4ª)
  (5ª)
  (5ª)

  (5ª)
  (P-4ª)
  (4ª)
  (3ª)
  (3ª)
  (3ª)
  (2ª)
  (2ª)
   (CV)

Turno di play-off: (62 squadre) 
 29 club vincitori del terzo turno preliminare
 10 club vincitori della Coppa Nazionale (rank 8-17)
 3 club terzi (rank 7-9)
 3 club quarti (rank 4-6)
 3 club quinti (rank 1-3)
 14 club eliminati al terzo turno preliminare di UEFA Champions League 2012-2013 (10 dal terzo turno Campioni e 4 dal terzo turno Piazzati)

  (5ª)
  (6ª)
  (6ª)
  (4ª)
  (5ª)
  (4ª)
  (3ª)
  (3ª)
  (4ª)
  (CV)
  (4ª)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (3ª)
  (P-3ª)
  (3ª)
  (CV)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)

  (CV)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
   (CV)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (2ª)
   (CV)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)
  (Eliminato dal Terzo preliminare di Champions League)

Fase a gironi: (48 squadre) 
 Detentore UEFA Europa League 2011-2012
 6 club vincitori della Coppa Nazionale (rank 1-7 esclusa Spagna)
 31 club vincitori del turno di Play-off
 10 club eliminati al turno di Play-off di UEFA Champions League 2012-2013 (5 dal Play off Campioni e 5 dal Play off Piazzati)

  (det.)
  (4ª)
  (5ª)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (CV)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (CV)
  (CV)
  (CV)

  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)
  (Eliminato dai Play-off di Champions League)

Date

Qualificazioni

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Play-off

Fase a gironi 

Il sorteggio per stabilire la composizione di dodici gruppi composti da quattro squadre, di cui una testa di serie, è stato effettuato il 31 agosto 2012 a Monaco. Vi hanno preso parte le 31 squadre vincitrici degli spareggi di UEFA Europa League, la vincente dell'edizione UEFA Europa League 2011-2012, 6 squadre vincitori della Coppa Nazionale (rank 1-7 esclusa Spagna) e le 10 squadre perdenti negli spareggi di UEFA Champions League. Non potevano essere sorteggiate nello stesso girone squadre provenienti dalla stessa nazione. Sono qualificate ai sedicesimi di finale le prime due squadre di ogni girone.

Nel caso di arrivo a pari punti tra due squadre o più squadre in uno stesso girone, al fine di determinare l'ordine delle stesse vengono presi in considerazione i seguenti criteri, nell'ordine che segue:

 numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
 differenza reti negli scontri diretti;
 numero di goal segnati negli scontri diretti;
 numero di goal segnati fuori casa negli scontri diretti;
 differenza reti relativa a tutti gli incontri giocati nel girone;
 numero di goal segnati in tutti gli incontri giocati nel girone;
 punti accumulati nel ranking UEFA nei 5 anni precedenti.

Teste di serie

Gruppo A

  e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo B

  e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo C

  e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo D

  e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo E

  e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo F

  e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo G

  e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo H

  e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo I

  e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo J

  e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo K

  e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo L

  e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Fase ad eliminazione diretta 
Le prime due squadre di ogni girone eliminatorio accedono alla fase ad eliminazione diretta, insieme alle 8 squadre classificatesi al terzo posto nei gironi di UEFA Champions League 2012-2013. Ai fini dell'effettuazione del sorteggio, le squadre in oggetto vengono divise tra "Teste di Serie" (vi rientrano le 12 squadre vincitrici dei gironi di UEFA Europa League e le quattro migliori terze provenienti dai gironi di UEFA Champions League) e "Non Teste di Serie" (in quest'urna trovano spazio le 12 squadre classificatesi al secondo posto nei gironi di UEFA Europa League e le restanti quattro squadre provenienti dai gironi di UEFA Champions League).

Tabellone

Sorteggio 
Il sorteggio dei Sedicesimi di finale, valido anche per gli ottavi, si è svolto il 20 dicembre 2012 a Nyon presso la sede ufficiale dell'UEFA. In fase di sorteggio sono state tenute presenti le seguenti regole:
 Ogni squadra arrivata prima nel proprio gruppo gioca contro una squadra arrivata seconda e viceversa.
 Squadre della stessa nazione o provenienti dallo stesso gruppo non possono affrontarsi.
Sono state sorteggiate per prime le non teste di serie che giocheranno l'andata in casa.

Sedicesimi di finale

Le gare di andata si sono disputate il 14 febbraio, quelle di ritorno il 21 febbraio.

Ottavi di finale 
Le gare di andata si sono disputate il 7 marzo, quelle di ritorno il 14 marzo.

Quarti di finale 
 Il sorteggio per i quarti di finale è stato effettuato il 15 marzo 2013.
Le gare di andata si sono disputate il 4 aprile, quelle di ritorno l'11 aprile.

Semifinali 
 Il sorteggio per le semifinali è stato effettuato il 12 aprile 2013.
Le gare di andata si sono disputate il 25 aprile, quelle di ritorno il 2 maggio.

Finale

Statistiche 
Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Classifica marcatori 
Aggiornata al 15 maggio 2013

Premi UEFA 
Il montepremi della competizione ammonta a 208,75 milioni di euro (125,25 di premi fissi, 83,5 di market pool televisivo), che è quasi il doppio della stagione scorsa (105,36).
Questo sarà così suddiviso:
 La partecipazione ai gruppi vale: 1,3 milioni.
 Vittoria nei gruppi: 200.000 euro.
 Pareggio nei gruppi: 100.000.
 Primo posto nei gruppi: 400.000.
 Secondo posto: 200.000.
 Sedicesimi di finale: 200.000.
 Ottavi di finale: 350.000.
 Quarti di finale: 450.000.
 Semifinali: 1 milione.
 Finalista sconfitta: 2,5 milioni.
 Finalista Campione: 5 milioni.
La cifra massima per chi vince, market pool escluso, ammonta a 9,9 milioni di euro.

Note

Voci correlate 
 Competizioni UEFA per club
 Coppe calcistiche europee
 Statistiche delle competizioni UEFA per club
 Statistiche dei trofei internazionali di calcio

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 "UEFA Europa League" - Sito ufficiale

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Edizioni della UEFA Europa League